Estat de Northland, Somàlia
 Regió de Northland, Nova Zelanda